Tit Flavi Sabí (pare de Vespasià), pare de l'emperador Vespasià
 Tit Flavi Sabí (cònsol 69), cònsol sufecte el 69
 Tit Flavi Sabí (cònsol 52), germà de Vespasià, cònsol sufecte l'any 52 i prefecte de la ciutat sota l'emperador Neró.
 Tit Flavi Sabí Vespasià (Reate, 9 - 79), emperador romà (69-79) 
 Tit Flavi Sabí Vespasià (39 - 81) emperador romà (79-81)